321 steht für:
 321 n. Chr.
 BMW 321, deutsches Automobil
 Bundesstraße 321, Bundesstraße

Siehe auch: